Ва́режка:
 Варежка — вид зимней одежды для кистей рук.
 «Варежка» — мультипликационный фильм киностудии «Союзмультфильм» 1967 года.
 «Варежки» — советский фильм 1942 года, снятый в блокадном Ленинграде.
 Западная и Восточная Варежки () — название скал в Долине монументов на юге штата Юта, США.
 «Варежка» — народное название памятника в Екатеринбурге.
 «Варежка» — в русском шутливом, простонародном выражении — рот у человека («стоит, разинул варежку»)
 Варежка — река в России, протекает в Пачелмском и Каменском районах Пензенской области.
 Варежка (альбом) — музыкальный альбом Варвары Визбор, записанный в 2016 году.